Mike Moore (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club 
Le , il signe un contrat d'une saison de  dollars avec les Capitals de Washington.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Eagles de Surrey || LHCB ||52 ||6 ||21 ||27 ||148 ||10 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2004-2005 || Tigers de Princeton || NCAA ||25 ||3 ||7 ||10 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Tigers de Princeton || NCAA ||30 ||0 ||4 ||4 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Tigers de Princeton || NCAA ||32 ||4 ||10 ||14 ||50 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Tigers de Princeton || NCAA ||34 ||7 ||17 ||24 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sharks de Worcester || LAH ||3 ||0 ||0 ||0 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sharks de Worcester || LAH ||76 ||5 ||13 ||18 ||132 ||12 ||0 ||1 ||1 ||17
|-
|2009-2010 || Sharks de Worcester || LAH ||64 ||3 ||19 ||22 ||82 ||11 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2010-2011 || Sharks de Worcester || LAH || 49|| 2|| 10|| 12|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Sharks de San José || LNH || 6|| 1|| 0|| 1|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Sharks de Worcester || LAH || 62|| 4|| 16|| 20|| 85|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 50|| 5|| 11|| 16|| 42|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Bruins de Providence || LAH || 75|| 7|| 14||21 || 106|| 12|| 0||2 ||2 || 22
|-
| 2014-2015 || Bears de Hershey || LAH || 41 || 3 || 11 || 14 || 47 || 9 || 0 || 1 || 1 || 10
|-
| 2015-2016 || Bears de Hershey || LAH || 48 || 5 || 5 || 10 || 59 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||45 ||2 ||13 ||15 ||95 ||6 ||1 ||0 ||1 ||8
|-
|2017-2018 || Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||48 ||5 ||14 ||19 ||70 ||7 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|2018-2019 || Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||47 ||7 ||21 ||28 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||47 ||3 ||7 ||10 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||38 ||3 ||4 ||7 ||18 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2021-2022|| Fischtown Pinguins Bremerhaven || DEL ||  ||

Notes et références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Tigers de Princeton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché